Асыввож (устар. Асыв-Вож) — топоним:

Реки 

 Асыввож (приток Аныба) — река в Республике Коми, в бассейне Вычегды.
 Асыввож (приток Большой Вяткины) — река в Республике Коми, в бассейне Печоры.
 Асыввож (приток Весляны) — река в Пермском крае, в бассейне Камы.
 Асыввож (приток Воли) — река в Республике Коми, в бассейне Вычегды.
 Асыввож (приток Жежимъю) — река в Республике Коми, в бассейне Вычегды.
 Асыввож (приток Заостровки) — река в Республике Коми, в бассейне Печоры.
 Асыввож (приток Ижмы) — река в Республике Коми, в бассейне Печоры.
 Асыввож (приток Куломъю) — река в Республике Коми, в бассейне Вычегды.
 Асыввож (приток Летника) — река в Республике Коми, в бассейне Печоры.
 Асыввож — приток Лунвожа в Республике Коми, в бассейне Печоры.
 Асыввож (приток Лыаёли) — река в Республике Коми, в бассейне Печоры.
 Асыввож (приток Ниаю) — река в Республике Коми, в бассейне Печоры.
 Асыввож (приток Орловки) — река в Республике Коми, в бассейне Печоры.
 Асыввож (приток Рысь-Кедвы) — река в Республике Коми, в бассейне Вычегды.
 Асыввож (приток Уюпа) — река в Республике Коми, в бассейне Вычегды.

Другое 
 Асыв-Вож (карьер) — один из карьеров Тиманского кряжа, интересен с петрологической точки зрения, так как недавно на его территории были обнаружены горные породы, образовавшиеся ещё во времена Протерозойской эры.

Примечания